Schwabedissen ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Schwabedissen (1911–1994), deutscher Prähistorischer Archäologe
 Katharina Schwabedissen (* 1972), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Walter Schwabedissen (1896–1989), deutscher Wehrmachts- bzw. Luftwaffengeneral